Sur le rail ou Les Gangsters du rail est la sixième histoire de la série Jean Valhardi d'Eddy Paape et Jean Doisy. Elle est publiée pour la première fois dans l'Almanach 47 du journal Spirou.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Jean Valhardi
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1947